Csehország
 Knínice, település a Jihlavai járásban
 Knínice u Boskovic, település a Blanskói járásban
 Miroslavské Knínice, település a Znojmói járásban
 Moravské Knínice, település a Brno-vidéki járásban
 Veverské Knínice, település a Brno-vidéki járásban
 Knínice, Žlutice településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Knínice, Lovečkovice településrésze a Litoměřicei járásban
 Knínice, Libouchec  településrésze az Ústí nad Labem-i járásban